Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена Фурье-Кирхгофа — уравнение переноса энергии в текучей среде.

Векторный вид 
 — функция, выражающая плотность, единицы измерения: кг/м³

 — функция удельной массовой теплоемкости, единицы измерения: Дж/(кг·К)

 — функция температуры, единица измерения: К

 — функция времени, единицы измерения: с

 — нестационарный член (выражает нестационарность процесса теплообмена)

 — вектор скорости движения флюида, м/с

 — конвективный член (выражает перенос теплоты при движении среды)

 — коэффициент теплопроводности флюида, Вт/(м²·К);

 — градиент температур, К/м;

 — кондуктивный член (выражает перенос теплоты теплопроводностью)

 — источниковый член (выражает поступление/убыль энергии под действием внутренних источников/стоков теплоты)

 — диссипативный член (выражает нагрев среды при диссипации кинетической энергии при движении)

 — динамический коэффициент вязкости;

 — диссипативная функция, единица измерения — Вт

 — член теплового сжатия/расширения (выражает изменение энергии флюида при его сжатии или расширении)

Примечание 
В минимизации ошибок перехода от векторного уравнения к уравнению в конкретной криволинейной системе координат, например, сферической, может помочь векторный анализ. Раскрытие операторов векторного анализа, таких как набла, дивергенция и градиент, в различных выражениях, например, , не всегда может быть интуитивно понятно, в том числе, может зависеть от того какие функции слева и справа от него — векторные или скалярные — и какие операторы слева и справа от него.

История

Упрощения

Ограниченная способность точно описывать некоторые реальные процессы

Сферы действия

Примечания 

Термодинамика
Явления переноса
Теплопередача